Leader může znamenat:

 anglicky vůdce
příjmení 
 Anton Leader (1913–1988) – americký filmový režisér a producent
 Benjamin Williams Leader (1831–1923) – anglický malíř, krajinář
 George Michael Leader (1918–2013) – americký politik
 Imre Leader (* 1963) – britský matematik
 Zachary Leader (* 1946) – americký literární vědec

další významy
 Leader (kniha) – kniha Alexe Fergusona a Michaela Moritze
 Leader (Saskatchewan) – kanadské město
 Leader (politická strana) – izraelská politická strana